El término Morelos puede referirse a:

Personas

José María Morelos y Pavón, insurgente de la Guerra de Independencia de México;

Divisiones administrativas de México

Estado de Morelos, estado mexicano ubicado en la zona centro-sur del país.

Municipios 

Morelos, municipio del estado de Chihuahua.
Gran Morelos, municipio del estado de Chihuahua.
Morelos, municipio del estado de Coahuila.
Morelos, municipio del estado de México.
Morelos, municipio del estado de Michoacán.
José María Morelos, municipio del estado de Quintana Roo.
Puerto Morelos, municipio del estado de Quintana Roo.
Morelos, municipio del estado de Zacatecas.

Localidades 

Ciudad Morelos, localidad del estado de Baja California.
Morelos, localidad del estado de Chihuahua y cabecera del municipio homónimo.
Morelos, localidad del estado de Coahuila y cabecera del municipio homónimo.
Paso Morelos, localidad del estado de Guerrero.
San Bartolo Morelos, localidad del estado del estado de México y cabecera del municipio homónimo.
Villa Morelos, localidad del estado de Michoacán y cabecera del municipio de Morelos.
José María Morelos, localidad del estado de Quintana Roo y cabecera del municipio homónimo.
Puerto Morelos, ciudad y puerto del estado de Quintana Roo.
Colonia Morelos, localidad del estado de Sonora.
Morelos Dos, localidad del estado de Sonora.
Morelos, localidad del estado de Zacatecas y cabecera del municipio homónimo.

Otros

Estadio Morelos, estadio deportivo localizado en Morelia, Michoacán;
Morelos (estación), estación del metro de la Ciudad de México;
Satélites Morelos, serie de satélites de comunicaciones mexicanos.